Kurt Wallander – personaggio letterario creato da Henning Mankell
 Wallander – serie televisiva svedese
 Il commissario Wallander (Wallander) – serie televisiva britannica
 Ulf Wallander – sassofonista svedese